Михаил Григорьевич Диканский (1869, Харьков, Российская Империя — 2 июня 1938, Париж, Франция) — строитель, литератор, один из первых теоретиков градостроительства в России.

Биография 
Михаил Григорьевич (Моисей Григорьевич, Мойше Гершевич) Диканский родился в Харькове в многодетной семье фабриканта лаков и красок, а также домовладельца, купца 1-й гильдии Герша Иосифовича Диканского. В связи с тем, что инициалы "М.Г." были у двух мужчин семейства Диканских (ни в одной его работе их расшифровки не было), нередко его ошибочно называют Матвеем, по имени брата (Мордухая), который был младше на 23 года, перед революцией стал юристом и также оставил свой, намного более поздний, след в совсем другой науке.

О полученном образовании документальных данных нет, однако, обучение на гражданского инженера он, судя по всему, прошёл и, скорее всего, в Германии. Об этом говорит безошибочное изложение материала в его работах, а также документы, где он подписывался как инженер. Вероятно, эта подготовка позволила ему с успехом основать свою строительную компанию и в 1903 году стать купцом 1-й гильдии. Перечень зданий компании Диканского до революции:

Здания, которая построила или которыми владела строительная компания М.Г. Диканского в Харькове:

 Типография Зильберберга на ул Донец-Захаржевского, 6/8 (1908)
 Доходный дом. Пер. Короленко, 19 (1902)
 Доходный дом Немировского. Пер. Театральный, 5 (1904 – 1905)
 Доходный дом Диканского. Ул. Чернышевского , 80 (1905)
 Контора и жилой дом Зильберберга. Ул. Донец-Захаржевского, 2 (1905)
 Контора и жилой дом Диканского . Ул. Сумская, 96 – 98 (1905 – 1907)
 Доходный дом Медвенского. Ул. Ярослава Мудрого, 14 (1908)
 Особняк Нуджиевской. Ул. Мироносицкая, 86. (1911 - 1913)
 Гостиница «Палас». Ул. Коцарская, 9 (1913 – 1914)
 Доходный дом Диканской. Пер. Короленко. 10 (ок. 1912)
 Доходный дом Шкаффа. Ул. Сумская, 88 (1914)

Это ввело в заблуждение ряд исследователей и без каких-либо документальных подтверждений (вероятно, на основании его работ по градостроительству) авторство всех этих зданий было приписано ему. В настоящее время для некоторых зданий из этого списка в архивах уже найдены их истинные авторы. Однако, это нисколько не умаляет его вклада в развитие отечественного градостроительства.

Вклад в градостроительство в России 
23 января 1907 года на заседании Императорского Санкт-Петербургского Общества архитекторов Диканский сделал доклад "Борьба с жилищной нуждой". Хотя этот доклад во многом (прежде всего, своей структурой) был обязан фундаментальным работам видного русского экономиста Владимира Владимировича Святловского "Квартирный вопрос" (1898) и "Жилищный вопрос с экономической точки зрения" (1902), рассмотрения жилищной проблемы с точки зрения градостроительства в России до этого не происходило, потому доклад был в том же году под названием "Жилищная нужда" в расширенном виде опубликован в журнале "Зодчий" Императорского Санкт-Петербургского Общества архитекторов. В дальнейшем, начиная с этой первой статьи, социальные аспекты градостроительства, явно или неявно, присутствовали практически во всех работах Диканского и большая их часть была посвящена поискам путей решения "жилищного вопроса" градостроительными методами. Основной работой до революции считается "Постройка городов, их план и красота" (1915). После революции наиболее значимой является "Движение в больших городах. Кризис жилища" (1926), где он впервые попытался связать размеры города с продолжительностью поездки по нему не более 30 минут. "В те 30 минут, которые мы считаем нормальной продолжительностью поездки,- писал он, - мы можем сделать в среднем пешком 2 километра, в трамвае - 6 км, на городской железной дороге или метро - 12 км, а вне городской черты - до 19 км".

Эмиграция и жизнь во Франции 

В 1919 эмигрировал во Францию (судя по опубликованным в России работам, дата окончательной эмиграции - примерно 1926 год). Печатался во французской прессе. Опубликовал в Париже книги «Мысли о застройке Палестины», «Живая французская речь» (1938), «La Ville Moderne» (1927). Член правления Харьковского землячества в Париже. Похоронен в Париже, на кладбище Банье. Единственной работой по градостроительству, опубликованной во Франции, явилась книга на французском языке (с предисловием выдающегося деятеля французского кооперативного движения Шарля Жида) "La ville moderne: la circulation, l'habitation, le travail" (1927), где половину объёма составляло содержание "Движения в больших городах", а затем "несколько неожиданно следовали главы о жилищном кризисе, открытых пространствах, ежедневных поездках на работу, жилище наших дней и росте стоимости земли". Таким образом, в книге нашли отражение главные для него вопросы, которые исследовались на протяжении всего времени его занятий градостроительной теорией.

Основные работы 
 Диканский, М.Г. Жилищная нужда и строительныя товарищества / М.Г. Диканский. - Харьков : Изд. ком. Харьковского о-ва грамотности, 1908. - 78 с.
 Диканский, М.Г. Квартирный вопрос и социальные опыты его решения / М.Г. Диканский. - 2-е изд. - Москва: тип. А.П. Поплавского, 1912. - VII, 251 с.
 Диканский, М.Г. Постройка городов, их план и красота / М.Г. Диканский. - Петроград : Н.П. Карбасников, 1915, 306 с.
 Диканский, М.Г. О русских курортах: По поводу первого съезда по улучшению отеч. лечеб. местностей / М.Г. Диканский. - Петроград : тип. т-ва газ. "Утро", 1915 (Харьков). - 80 с.
 Диканский, М.Г. Русское строительное законодательство : Систематич. изложение строительных законов и обязательных постановлений с сенатск. решениями и коммент.: Практич. руководство для архитекторов, юристов и городских деятелей: Пособие для изучения строительного законоведения / М.Г. Диканский. - Петроград : т-во Н. П. Карбасникова, 1918. - XXIV, 294 с.
 Диканский, М.Г. Как рабочему добыть здоровое жилище / М. Г. Диканский. - Харьков : Социалист, 1918. - 32 с.
 Диканский, М.Г. Жилищный вопрос : в тексте рис. кооп. домов и рабочих жилищ / М.Г. Диканский. - 3-е изд., перераб. и значит. доп. - Харьков : ПОЮР [Т-во потреб. о-в Юга России], 1919. - 258 с.
 Диканский, М.Г. Борьба за рабочее жилище / М. Диканский ; Центр. упр. печати ВСНХ СССР. - Москва : [б. и.], 1925 (Мосполиграф 10-я тип. "Заря коммунизма"). - 93 с.
 Любинский Е.Л., Диканский М.Г. История потребительской кооперации в Западной Европе. – М., Центросоюз, 1925.
 Диканский, М.Г. Проблемы современных городов: Движение в больших городах. Кризис жилища / М.Г. Диканский ; С предисл. В.Я. Белоусова. - Москва: Вопросы труда, 1926. - 91, [2] с.
 Диканский, Моисей. Мысли о застройке Палестины [Текст] / Моисей Диканский. - Paris : Rodstein, [192-]. - 31 с.
 Michel Dikansky (Préface de Charles Gide) "La ville moderne: la circulation, l'habitation, le travail". Paris: Aux éditions de "La Bonne Idée, 1927, 149 p.
 Диканский, Михаил Григорьевич (?-1938). Живая французская речь [Текст] = Le Francais parle / М. Г. Диканский (Michel Dikansky); Предисл. А. Мазона. - Paris: Ed. Universitaires, 1938. - 176 с.

Ссылки 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 1. Late Imperial Russia: 1891–1917. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. стр.111. .

Примечания 

Строители Российской империи
Градостроители России
Градостроители Франции